Molaetherium (Молаетеријум — „млинска звијер”) изумрли је род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Epoicotheriinae унутар изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду раног олигоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Molaetherium.

Временска распрострањенст рода Molaetherium унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriinae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Европе